Kršćanstvo je najzastupljenija vjera na otoku Svalbardu.

Povijest
Otok Svalbard, nekada norveški zavisni teritorij, jedan od teritorija gdje se kršćanstvo proširilo u novom vijeku doseljavanjem ljudi općenito.

Galerija

Izvori 

Kršćanstvo u Norveškoj